François-Séraphin Delpech (1778-1825), lithographe français.
 François Delpech (1935-1982), historien du judaïsme français.
 François Delpech (1945-), historien français.